Mahlerwein ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Mahlerwein (* 1942), deutscher Fernsehjournalist
 Nikolaus Mahlerwein (1769–1834), hessischer Gutsbesitzer und Politiker